

Geografia 
 Spagna
 Fuenmayor – comune nella comunità autonoma di La Rioja

Persone 
 Alejandro Fuenmayor – calciatore venezuelano, difensore
 Johana Fuenmayor – schermitrice venezuelana
 Juan Fuenmayor – calciatore venezuelano, difensore